Джур-Джур ( «той, що джурчить») може стосуватися:
 Джур-Джур (водоспад)
 Джур-Джур (печера)